Ženská dvouhra Lyon Open 2023 probíhala v první polovině února 2023. Do singlové soutěže lyonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu Paláce sportů nastoupilo třicet dva hráček. Šest z nich si účast zajistilo v kvalifikaci. Obhájkyní titulu byla Číňanka Čang Šuaj, kterou ve druhém kole vyřadila Belgičanka Maryna Zanevská.

Vítězkou se stala 22letá Američanka Alycia Parksová, jež ve finále zdolala francouzskou světovou pětku Caroline Garciaovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 7–5. Připsala si tak první výhru nad členkou elitní světové pětky a na okruhu WTA Tour vybojovala premiérový singlový titul. Bodový zisk ji poprvé posunul na 51. místo žebříčku.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

WTA Lyon Open
Tenis ve Francii v roce 2023
WTA Tour 2023